

Жінки 
 Юркова

Чоловіки 
 Юрков Андрій Сергійович (* 1983) — російський бобслеїст, учасник зимових Олімпійських ігор-2010.
 Юрков Борис Миколайович (1940—2000) — радянський, український та російський учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор.
 Юрков Борис Павлович (1921—2012) — генерал-лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни.
 Юрков Володимир Миколайович (1936—2002) — радянський і російський шахіст, майстер спорту СРСР, заслужений тренер СРСР.
 Юрков Дмитро Григорович (1914—1966) — лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Юрков Іван Іванович (1924—1945) — старшина РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Юрков Іван Михайлович (* 1944) — художник-емальєр. Член Національної спілки художників України. Заслужений художник України.
 Юрков Ігор Володимирович (1902—1929) — російський поет-авангардист.
 Юрков Олександр Валерійович (* 1975) — український спортсмен-багатоборець і тренер. Учасник літніх Олімпійських ігор-2000, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи-1997, чемпіон України та юнацької світової першості.
 Юрков Олександр Дмитрович (1915—1988) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Юрков Олексій Якович (1923—1997) — сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Юрков Станіслав Герасимович (* 1930) — прикріплювач деталей взуття. Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Юрків
 Юркін
 Юркове
 Юров
 Юрківці